Cet article présente les résultats détaillés des élections législatives ukrainiennes de 2014

Liste nationale

Résultats par circonscriptions 

Pas de résultats pour les circonscriptions suivantes :
 1 à 10 (annexion de la Crimée par la Russie) ;
 41, 42, 43, 44, 51, 54, 55, 56 et 61 (difficultés pour tenir le vote dans l'oblast de Donetsk) ;
 104, 105, 108, 109, 110 et 111 (difficultés pour tenir le vote dans l'oblast de Louhansk).

</center>

Ukrainiens établis hors d'Ukraine 

</center>

Voir aussi 
 Politique en Ukraine
 Élections législatives ukrainiennes de 2014
 Rada

Liens externes 
 Site internet officiel des résultats des élections législatives ukrainiennes de 2014

Références 

Résultats nationaux par circonscriptions

Résultats nationaux par pays

législatives, résultats détaillés
2014, détails
Politique en octobre 2014